Zinzen ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Zinzen (1893–1965), deutscher Ingenieur und Direktor des Deutschen Normenausschusses
 Mike Zinzen (1932–2013), belgischer Jazz-Altsaxophonist und Clubbesitzer